Memento kan verwijzen naar
 Memento mori, een Latijnse uitdrukking
 een herinnering, gedachtenisteken
memento der levenden, memento der overledenen zijn misgebeden waarin de priester de levenden of afgestorvenen, die hij meer bijzonder herdenken wil, aan God aanbeveelt
 Memento (film), een Amerikaanse film uit 2000
 Memento (bedrijf), een internetbureau uit Amsterdam, opgericht in 2005
 Memento (Booka Shade), een album van het Duitse electrohouseduo Booka Shade
 Memento (Dead Can Dance), een muziekalbum van Dead Can Dance
 Memento (Reuter/Boddy), een muziekalbum van Markus Reuter en Ian Boddy